Selnik je lahko:
 Selnik, Ludbreg (Hrvaška)
 Selnik, Maruševec (Hrvaška)
 Selnik (Slovenija)